Buslijn 37 is een busverbinding in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn er drie buslijnen geweest met dit nummer.

HTM

1955-1962 
De eerste buslijn 37 was een HTM-buslijn tussen station Hollands Spoor en renbaan Duindigt te Wassenaar. De bus reed alleen op wedstrijddagen en was de opvolger van buslijn Z, die sinds 1953 reed. In 1955 werden er lijnnummers ingevoerd en buslijn Z werd toen buslijn 37. In 1962 werd buslijn 37 weer opgeheven.

1976-1985 

De tweede HTM-buslijn 37 reed van 1976 tot 1985 als spitsuurlijn, en was de opvolger van buslijn 7. Er werd dezelfde route gereden als buslijn 7. Zowel buslijn 7 als buslijn 37 waren ingesteld ter compensatie van de opgeheven tram 7, die was gesneuveld in het Plan Lehner. De tram reed door de hele Javastraat, en vervolgens via de Wassenaarseweg, Jan van Nassaustraat, en Boslaan naar het Bezuidenhout. Buslijn 37 reed richting Malieveld ook door de hele Javastraat, maar slechts in de spitsuren, en het eindpunt was op de Koningskade bij de Boorlaan. Bus 7 reed ook niet over de Groot Hertoginnelaan, wat tram 7 wel deed.  In de Vruchtenbuurt was het eindpunt in de Alberdastraat bij de Walnootstraat. Vanaf 1981 was het eindpunt bij de kruising Appelstraat/Thorbeckelaan. Richting Vruchtenbuurt reed buslijn 37 via Raamweg, Laan Copes van Cattenburch, Nassauplein, Javastraat, Scheveningseweg, en Carnegielaan. Tram 7 reed niet via Carnegielaan maar door het krappe deel van de Laan van Meerdervoort.  De buslijnen 7 en 37 hoorden bij de "speciale autobuslijnen". Bus 37 werd door monteurs gereden.

Tramlijn 37 

Van 1 januari 1965 tot 22 mei 1966 had de interlokale tram naar Delft ook het lijnnummer 37. In tegenstelling tot het oude nummer I - 1 was het nummer 37 wel zichtbaar op de trams. Op 22 mei 1966 werd het veranderd in lijn 1, en sindsdien is dat zo gebleven.

Streekbus 

Een nieuwe buslijn 37 rijdt sinds augustus 2019 voor EBS tussen transferium Leyenburg in Den Haag naar Delft via Wateringse Veld en Den Hoorn. 

Tussen 2019 en 2021 reed EBS-lijn 37 vanuit Delft door naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Maar de passagiersaantallen vielen tegen, mede door de coronacrisis. Daarom ook was het traject Delft-Rotterdam een van de trajecten die op dat moment wegbezuinigd werden.

Haaglanden 37
Buslijn 37